ISO 639 je soubor mezinárodních norem, které definují krátké kódy pro názvy jazyků. Následuje úplný seznam třípísmenných kódů definovaných ve druhé části (ISO 639-2) normy, včetně odpovídajících dvoupísmenných (ISO 639-1) kódů tam, kde existují.

Tam, kde tabulka uvádí dva kódy ISO 639-2, první z nich je tzv. bibliografický kód (ISO 639-2-B) a druhý je terminologický kód (ISO 639-2-T).

Sloupec Poznámky upozorňuje na:
 dávné jazyky (mrtvé od dávných dob),
 skupiny jazyků,
 umělé jazyky,
 jazyky vymřelé v nedávných dobách,
 historické jazyky (lišící se od své novodobé formy),
 makrojazyky.

Norma zahrnuje některé kódy pro zvláštní situace:
 mis, pro jazyky bez kódu;
 mul, pro směs více jazyků;
 qaa-qtz, rozsah určený pro místní užití;
 und, pro neurčený jazyk;
 zxx, znamená „žádný jazyk, žádný lingvistický obsah“.

Literatura 
 Aleš Klégr, Petr Zima et al.: Světem jazyků. Albatros, Praha, 1989.

Externí odkazy 
 
 
ISO 639